Константи́н Андреевич Григо́рьев:
 Григорьев, Константин Андреевич (1848—1902) — генерал-майор русской императорской армии, техник-артиллерист, начальник Киевского арсенала.
 Григорьев, Константин Андреевич, он же Константэн Григорьев (1968—2008) — российский поэт, сооснователь «Ордена куртуазных маньеристов».